Tokaj (miasto) 
 Tokaj (góra) 
 Tokaj (wino) 
 Tokaj (region winiarski)
 Powiat Tokaj

Zobacz też